Abrollen steht für:
 die mathematische Formulierung des Abwickelns eines Fadens von einer Rolle, siehe Evolvente
 die Bewegung eines Punktes um eine Achse auf einer Leitkurve, siehe Zykloide
 die Bewegung eines Rades auf dem Untergrund, siehe Rollwiderstand
 das Abrollen beim Gehen oder Laufen, siehe Kinetische Methoden der Ganganalyse
 die Rolle beim Fallen im Kampfsport, siehe Fallschule

Siehe auch:
 Abrollbehälter
 Abrollnest
 Abroller
 Rollen